

Дружбинська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Дружбинська сільська рада — сільське поселення, Цілинний район, Алтайський край